

Patronyme 

 Jean-Jacques Blanpain (1777-1843), astronome français ;
 Auguste Blanpain de Renusson (1829-1911), philanthrope français ;
 Narcisse Blanpain (1839-1902), imprimeur-éditeur et homme de lettres français ;
 Cédric Blanpain (1970-), biologiste belge.

Toponyme 

 289P/Blanpain, comète périodique du système solaire.